Elmaz Abinader (1954-), auteure arabo-américaine, poétesse, interprète et professeure d'anglais ;
 Luis Abinader (1967-), homme d'État dominicain.